Richard West peut désigner :
 Richard West, un lord chancelier d'Irlande ;
 Richard Gilbert West (1926-2020), un botaniste, géologue et paléontologue britannique ;
 Richard M. West (1941-), un astronome danois ;
 Richard G. West, un astronome (exoplanètes) ;
 Richard West (1964-), plus connu sous le pseudonyme de Mr. C, un DJ britannique membre des Shamen ;
 Richard West (1971-), un joueur de rugby à XV international anglais.